Tmetothylacus est un genre monotypique de passereaux de la famille des Motacillidae.

Liste des espèces 
Selon  :
 Tmetothylacus tenellus (Cabanis, 1878)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Motacillidae